Le mercredi  est le 39 jour de l'année 1871.

Naissances 
 Andrievs Niedra (mort le ), homme politique letton
 Frits Sano (mort le ), psychiatre et neurologue belge
 Georges Brincard (mort le ), banquier français

Décès 
 Moritz von Schwind (né le ), peintre autrichien

Événements 
 Élections législatives en France.

Voir aussi 
 8 février et février 1871